Identität steht für:

 Identität, die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten einer Entität
 Identität (Logik), das Prinzip der Ununterscheidbarkeit
 eine Funktion, die genau ihr Argument zurückgibt, siehe Identische Abbildung
 eine Gleichung, die für alle möglichen Parameterwerte erfüllt ist, siehe Identitätsgleichung
 Personendaten, siehe Identitätsfeststellung
 In der Zusammensetzung Identitätspolitik: Zugehörigkeit zu einer Gruppe innerhalb eines Gemeinwesens
 Geschlechtsidentität, als Kurzform
 Soziale Identität, Theorie der sozialen Identität
 Identität (Pharmazie), ein Nachweis zur zulassungskonformen Qualität eines Arzneistoffs
 Kulturelle Identität

Werktitel:
 Identität (Film), US-amerikanischer Thriller von James Mangold (2003)
 Die Identität, original L’Identité, Roman von Milan Kundera (1995)

Siehe auch:
 Identitätstheorie (Philosophie des Geistes)
 Nationale Identität (vorgestellte Gemeinschaft)

 Identifizierung/Identifikation (Begriffsklärung)